Występy w europejskich pucharach duńskiego klubu piłkarskiego Brøndby IF.

Wykaz spotkań pucharowych

1986–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Brøndby IF
Duńskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach